Une tornade est un vortex (tourbillon) de vents extrêmement violents.

Tornade peut également désigner :

Divers 
 Tornade, un personnage de fiction apparaissant dans les comics Marvel, membre des X-Men ;
 Tornade, un agrès de loisirs se retrouvant dans les parcs et les jardins publics ;
 Tornade, une boisson alcoolisée de malt distribuée par la société Molson.

Pseudonyme 

 Pierre Tornade, un comédien français, né en 1930 et mort en 2012.

Titre 

Tornade, un film de Allan Dwan (1954).

Voir aussi